Eyre Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

 Eyre Creek (Warburton River), Nebenfluss des Warburton River in Queensland und South Australia, Australien
 Eyre Creek (Neuseeland), Wasserlauf auf der Südinsel von Neuseeland